Političko-medijski kompleks
Poljska katolička misija, polj. Polska Misja Katolicka
kratica za Primary Master Key
Pattali Makkal Katchi , politička stranka u Indiji
kratica za postmark
PMK-60, inačica automatske puške AK-47
.pmk, datotečni nastavak
PMK (plinska maska)
Popular Mechanics for Kids, kanadska dječja televizijska emisija
Pairwise Master Key, tajni ključ u protokolu IEEE 802.11i-2004
Piperonil metil keton

Izvori